

Carriera 
Cresciuto nel Danubio, vive tutta la prima parte della sua carriera nella Primera División Uruguaya, esordendo a 22 anni, nella stagione 1999. Prima di tentare la carriera in Europa, gioca un campionato di apertura con i messicani dell'Atlas e uno di clausura con il León, con 19 gol totali. Concluso il 2004 al Danubio, a gennaio 2005 passa agli svizzeri del Lugano.

Nella squadra del Cantone Ticino l'attaccante uruguayano segna 6 reti in 16 partite, quindi in estate passa in Serie B con il , con cui colleziona una presenza in cinque mesi. A gennaio passa al Levadiakos, in Grecia. Conclusa la stagione torna in Uruguay, al Nacional. Nel 2007, dopo una breve parentesi all'Olimpia, torna al Nacional. Nel 2008 torna al Danubio. Gioca la prima parte della stagione 2009-2010 al Central Español. Nel gennaio 2010 torna al Danubio. Alla fine del 2012 decide di ritirarsi.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale uruguaiana